EGF peut faire référence à :
 Epidermal growth factor (en français, facteur de croissance épidermique) ;
  ;
 Échelle d'évaluation globale du fonctionnement, une échelle qui évalue l'axe V du DSM-IV en psychiatrie.